Минималната работна заплата в Румъния е най-ниското месечно или почасово възнаграждение, което работодателите се задължават да заплащат на работниците си. Сумата се определя от правителството на Румъния.

Промяна в размера на минималната работна заплата в Румъния:

Източници 

Румъния
Икономика на Румъния